Irrebach kann meinen:

 Irrebach, Dorf in Markt Weidenbach im Landkreis Ansbach, Bayern
 Irrebach (Altmühl), linker Zufluss der Altmühl bei Sommersdorf, Gemeinde Burgoberbach. Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:
 Irrbach